Паланга () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Входить до складу комуни Попешть.
 Паланга () — село в Румунії, у повіті Вилча. Входить до складу комуни Амерешть.